Хазаи — фамилия.
 Хазаи, Ласло (род. 1953) — венгерский шахматист, международный мастер (1977).
 Хазаи, Мохаммад (род. 1953) — постоянный представитель Ирана при ООН (2007—2015).